Hidroksiacetofenon may refer to:
 m-Hidroksiacetofenon (meta-hidroksiacetofenon) ili 3-hidroksiacetofenon

 o-Hidroksiacetofenon (orto-hidroksiacetofenon) ili 2-hidroksiacetofenon 
(koristi se za pravljenje varfarina i acenokumarola). 

 p-Hidroksiacetofenon (para-hidroksiacetofenon) ili 4-hidroksiacetofenon ili piceol